American Geophysical Union
 Advanced Geometry Unit, de onderzoeksgerichte ontwerpgroep opgericht in 2000 door Cecil Balmond als afdeling van het ingenieursbureau Arup
 Automotive grade Ureum, een vereniging van Europese producenten van ureum
 AGU, Nederlands merk van fietskleding